Kahe ist:

 der Künstlername des brasilianischen Fußballspielers Carlos Eduardo de Souza Floresta, siehe Kahê
 der Name einer tansanischen Stadt, siehe Kahe (Tansania)
 der Name einer Volksgruppe in Nordtansania, siehe Kahe (Volk)